Fatalidade (conto)
 Fatalidade (filme)
 Fatalidade (telenovela)

Desambiguação